Hugo Orlando Gatti (né le 19 août 1944 à Carlos Tejedor) est un footballeur international argentin. Il détient deux records dans le championnat argentin : celui du nombre de matches joués (765) et celui du nombre de penalties arrêtés (26, record qu'il partage avec Ubaldo Fillol).

Biographie 

Surnommé « El loco » (le fou), il était un des gardiens de but argentins les plus populaires. Il possédait un style particulier, délaissant souvent sa surface de but pour aller au-devant des attaquants adverses. 

Il a gardé les buts des deux plus grands clubs de Buenos Aires, Club Atlético River Plate et Boca Juniors. Sa carrière s'est étalée sur plus de vingt ans, entre 1962 et 1988, année où il a pris sa retraite à 44 ans.

Statistiques

En club

Penalties arrêtés 
Au cours de sa carrière, Hugo Gatti a arrêté 26 penalties ce qui constitue un record (partagé avec son plus grand rival : Ubaldo Fillol) dans le football argentin.

Palmarès 
(avec Boca Juniors)
 Championnat d'Argentine (Metropolitano) : 1976, 1981
 Championnat d'Argentine (Nacional) : 1976
 Copa Libertadores : 1977, 1978
 Coupe intercontinentale : 1978
 Élu Footballeur argentin de l'année : 1982

Références

Liens externes 
 
 

Naissance en août 1944
Footballeur international argentin
Joueur du Club Atlético Unión
Gardien de but de River Plate
Gardien de but de Boca Juniors
Gardien de but au football
Consultant sportif